Мери Стјуарт (замак Стирлинг, 13. мај 1453
- , мај 1488) је била принцеза Краљевине Шкотске из династије Династија Стјуарт. Био је кћи Џејмс II од Шкотске и Марија Гелдерландска.

Породично стабло 

Рођени 1453.
Умрли 1488.
Династија Стјуарт